Pierwsza runda Pucharu Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2011 odbyła się w dniach 20-22 listopada 2011. Mecze rozgrywane były w dwóch miastach: Nagoja (Nippon Gaishi Hall) i Kagoshima (Kagoshima Arena).

Wyniki

Nagoya (Nippon Gaishi Hall) 

|}

Kagoshima (Kagoshima Arena) 

|}

Raporty ze spotkań

Pierwszy dzień

Serbia – Argentyna 
Niedziela, 20 listopada 2011
11:10 (UTC+9) – Nippon Gaishi Hall, Nagoja – Widzów: 1240

 I sędzia: Ning Wang (Chiny)
 II sędzia: Nasr Shaaban (Egipt)
 Czas trwania meczu: 69 minut

Polska – Kuba 
Niedziela, 20 listopada 2011
15:10 (UTC+9) – Nippon Gaishi Hall, Nagoja – Widzów: 2610

 I sędzia: Ibrahim Al Naama (Katar)
 II sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 Czas trwania meczu: 79 minut

Iran – Japonia 
Niedziela, 20 listopada 2011
18:30 (UTC+9) – Nippon Gaishi Hall, Nagoja – Widzów: 6190

 I sędzia: Simone Santi (Włochy)
 II sędzia: Paulo Turci (Brazylia)
 Czas trwania meczu: 125 minut

Chiny – Stany Zjednoczone 
Niedziela, 20 listopada 2011
11:10 (UTC+9) – Kagoshima Arena, Kagoshima – Widzów: 4000

 I sędzia: Susana Rodriguez (Hiszpania)
 II sędzia: Rolando Cholakian (Argentyna)
 Czas trwania meczu: 86 minut

Włochy – Rosja 
Niedziela, 20 listopada 2011
15:10 (UTC+9) – Kagoshima Arena, Kagoshima – Widzów: 4800

 I sędzia: Bela Hobor (Węgry)
 II sędzia: Zorica Bjelic (Serbia)
 Czas trwania meczu: 116 minut

Egipt – Brazylia 
Niedziela, 20 listopada 2011
18:30 (UTC+9) – Kagoshima Arena, Kagoshima – Widzów: 3500

 I sędzia: Milan Labasta (Czechy)
 II sędzia: Akihiko Tano (Japonia)
 Czas trwania meczu: 75 minut

Drugi dzień

Kuba – Iran 
Poniedziałek, 21 listopada 2011
11:10 (UTC+9) – Nippon Gaishi Hall, Nagoja – Widzów: 290

 I sędzia: Paulo Turci (Brazylia)
 II sędzia: Ning Wang (Chiny)
 Czas trwania meczu: 70 minut

Serbia – Polska 
Poniedziałek, 21 listopada 2011
15:10 (UTC+9) – Nippon Gaishi Hall, Nagoja – Widzów: 730

 I sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 II sędzia: Philippe Vereecke (Francja)
 Czas trwania meczu: 107 minut

Linki zewnętrzne 
 

Piłka siatkowa w Japonii
Puchar Świata w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2011 w Japonii